В данной статье вы можете увидеть то что может появится в Московском метрополитене в скорое время



Станции 
«Потáпово» (в других источниках — «Новомосковская», «Купринская») — строящаяся станция Московского метрополитена, будущая южная конечная Сокольнической линии. Будет расположена в поселении Сосенское (НАО). Названа по одноименной местности. Открытие запланировано на первый квартал 2024 года в составе участка «Коммунарка» — «Потапово». Станет первой в московском метро отапливаемой наземной крытой станцией и второй в России после «Спортивной» в Новосибирском метрополитене.

Электродепо 
Электродепо «Сто́лбово» — строящееся электродепо Московского метрополитена, которое будет обслуживать Сокольническую и строящуюся Троицкую линии. Оно возьмёт на себя функции непостроенного электродепо «Саларьево». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.



Станции 
«Технопа́рк» — временно закрытая станция Московского метрополитена на Замоскворецкой линии. Расположена в Даниловском районе (ЮАО) между улицей Мустая Карима и проспектом Андропова. Открыта 28 декабря 2015 года на действующем участке «Автозаводская» — «Коломенская». Наземная крытая станция с двумя береговыми платформами. С 12 ноября 2022 года закрыта в связи с реконструкцией тоннеля на участке «Царицыно» — «Кантемировская». По причине расположения ближайших между «Царицыно» и «Кантемировской» оборотных тупиков у станций «Автозаводская» и «Орехово» перекрытие движения только на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская» невозможно. Помимо основных ремонтных работ в ходе реконструкции по, фактически, замене тоннеля, построенного в 1980-х с нарушением нормативов, пути на закрытом участке сделают бесстыковыми.

«Коло́менская» — временно закрытая станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Расположена между станциями «Технопарк» и «Каширская». Находится на границе районов Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон Южного административного округа города Москвы. С 12 ноября 2022 года закрыта в связи с реконструкцией тоннеля на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская». По причине расположения ближайших между «Царицыно» и «Кантемировской» оборотных тупиков у станций «Автозаводская» и «Орехово» перекрытие движения только на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская» невозможно. Помимо основных ремонтных работ по, фактически, замене тоннеля, построенного в 1980-х с нарушением нормативов, пути на закрытом участке сделают бесстыковыми.

«Каши́рская» — кросс-платформенная станция Московского метрополитена на Замоскворецкой и Большой кольцевой линии. Расположена на границе районов Москворечье-Сабурово и Нагатино-Садовники (ЮАО) на пересечении улицы Маршала Шестопалова и Каширского шоссе, по которому и получила своё название. Открыта 11 августа 1969 года в составе участка «Автозаводская» — «Каховская». С 20 ноября 1995 года по 26 октября 2019 года также обслуживала упразднённую Каховскую линию, для которой являлась восточной конечной. 1 марта 2023 года после реконструкции станция открыта повторно для Большой кольцевой линии в составе участка «Каховская» — «Нижегородская» во время церемонии полного замыкания линии. Колонная трёхпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой в каждом из залов. Первая построенная кросс-платформенная пересадка в Московском метрополитене. С 12 ноября 2022 года движение на Замоскворецкой линии через станцию временно закрыто в связи с реконструкцией тоннеля на участке «Царицыно» — «Кантемировская», в связи с этим переход между залами станции используется только для смены направления движения по Большой кольцевой линии.

«Кантеми́ровская» — временно закрытая станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Расположена между станциями «Каширская» и «Царицыно». Находится на территории района Царицыно Южного административного округа города Москвы. С 12 ноября 2022 года закрыта в связи с реконструкцией тоннеля на участке «Царицыно» — «Кантемировская».

«Цари́цыно» (до 5 ноября 1990 года — «Ле́нино») — временно закрытая станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Станция находится на территории района Царицыно Южного административного округа города Москвы, между станциями «Кантемировская» и «Орехово». Открыта 30 декабря 1984 года в составе участка «Каширская» — «Орехово». С 12 ноября 2022 года закрыта в связи с реконструкцией тоннеля на участке «Царицыно» — «Кантемировская». По причине расположения ближайших между «Царицыно» и «Кантемировской» оборотных тупиков у станций «Автозаводская» и «Орехово» перекрытие движения только на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская» невозможно. Помимо основных ремонтных работ в ходе реконструкции по, фактически, замене тоннеля, построенного в 1980-х с нарушением нормативов, пути на закрытом участке сделают бесстыковыми.

Электродепо 
«Ю́жное» — строящееся электродепо Московского метрополитена на территории района Братеево, рядом с действующим депо «Братеево». По плану, будет обслуживать Замоскворецкую и Люблинско-Дмитровскую линии, на первую из которых, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря открытию, наряду с расширением электродепо ТЧ-17 «Братеево», в 2024 году запустят современные составы. В частности — «Москву-2020». Открытие запланировано на 2023 год. В проектной документации наравне с названием «Южное» используется название «Братеево-2»



Станции 
«Голья́ново» — проектируемая конечная станция Арбатско-Покровской линии, следующая за «Щелковской». Станция будет расположена в одноимённом районе, на пересечении улиц Уссурийская и Сахалинская с выходами на обе стороны Уссурийской улицы. Открытие станции планируется в 2025 году.



Станции 
«Суво́ровская» (прежние проектные названия — «Площадь Коммуны», «Суворовская площадь», «Площадь Суворова») — строящаяся станция Московского метрополитена на Кольцевой линии на действующем участке между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира». Будет связана пересадкой со станцией «Достоевская» на Люблинско-Дмитровской линии. Станет первой станцией в московском метро, к которой подведут траволаторы, и первой «кольцевой» станцией с 1954 года. Строительство станции началось в декабре 2022 года и предположительно займёт пять лет.

Калининско-Солнцевская линия

Станции 
«Волхо́нка» — планируемая станция Московского метрополитена на Калининско-Солнцевской линии. Будет связана пересадкой со станцией «Кропоткинская» на Сокольнической линии. Будет располагаться в районе Хамовники (ЦАО) под Соймоновским проездом и площадью Пречистенские Ворота. Получила своё название по одноимённой улице. Станцию планировали начать строить после 2021 года в составе участка «Деловой центр» — «Третьяковская», который соединит Калининскую и Солнцевскую линии, но на данный момент сроки строительства неизвестны.

«Плющи́ха» — планируемая станция Московского метрополитена на Калининско-Солнцевской линии. Будет связана пересадкой со станцией «Смоленская» на Арбатско-Покровской линии. Будет располагаться на границе районов Арбат и Хамовники (ЦАО) под Смоленской-Сенной площадью. Получила своё название по одноимённой улице. Станцию планировали начать строить после 2021 года в составе участка «Деловой центр» — «Третьяковская», который соединит Калининскую и Солнцевскую линии, но на данный момент сроки строительства неизвестны.«Дорогоми́ловская» — планируемая станция Московского метрополитена на Калининско-Солнцевской линии. Расположится под Кутузовским проспектом вблизи Новоарбатского моста в районе Дорогомилово (ЗАО), по которому и получила своё название. Станцию планируется начать строить после 2023 года в составе участка «Деловой центр» — «Третьяковская», который соединит Калининскую и Солнцевскую линии.



Станции 
«Пы́хтино» — строящаяся станция Солнцевской линии Московского метрополитена. Расположится в поселении Внуковское (НАО) рядом с жилым массивом «Солнцево-Парк» и деревней Пыхтино, по которой и получила своё название. Открытие запланировано на 2023 год в составе участка «Рассказовка» — «Аэропорт Внуково». Будет второй полуподземной станцией, как на линии, так и в Московском метро, после «Мичуринского проспекта»«Аэропорт Вну́ково» — строящаяся конечная станция Солнцевской линии Московского метрополитена. Расположится в районе Внуково (ЗАО), по которому и получила своё название. Станция будет расположена на территории паркингов рядом со зданием одноимённого аэровокзала (таким образом, «Внуково» станет первым из аэропортов московского авиационного узла, имеющим прямую пересадку на метро). Открытие запланировано на 2023 год в составе участка «Рассказовка» — «Аэропорт Внуково».



Станции 
«Физте́х» — строящаяся станция Московского метрополитена, будущая северная конечная Люблинско-Дмитровской линии. Расположится в районе Северный (СВАО). Открытие запланировано на 2023 год в составе участка «Селигерская» — «Физтех». Станет самой северной станцией Московского метрополитена.

«Лиано́зово» — строящаяся станция Московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии. Расположится на границе Лианозово (СВАО), Восточного Дегунино и Дмитровского района (САО); по первому из них получила название. Открытие запланировано на 2023 год в составе участка «Селигерская» — «Физтех». Колонная трёхпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой.«Яхромская» — строящаяся станция Московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии. Будет расположена на границе района Восточное Дегунино и Дмитровского района (САО) под Дмитровским шоссе севернее его пересечения с улицей 800-летия Москвы. Открытие запланировано на 2023 год в составе участка «Селигерская» — «Физтех». Колонная двухпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой.«Южный порт» — проектируемая станция Московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии. Расположится в районе Печатники (ЮВАО) в промзоне «Южный порт». Станцию планировалось начать строить в 2022 году. Открытие планировалось на действующем участке между станциями «Кожуховская» и «Печатники» к 2024 году, однако было перенесено на 2025 год.

Электродепо 
«Ю́жное» — строящееся электродепо Московского метрополитена на территории района Братеево, рядом с действующим депо «Братеево». По плану, будет обслуживать Замоскворецкую и Люблинско-Дмитровскую линии, на первую из которых, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря открытию, наряду с расширением электродепо ТЧ-17 «Братеево», в 2024 году запустят современные составы. В частности — «Москву-2020». Открытие запланировано на 2023 год. В проектной документации наравне с названием «Южное» используется название «Братеево-2»



Электродепо 
Электродепо «Аминьевское» (ТЧ-22) — строящееся электродепо, которое будет обслуживать Большую кольцевую линию Московского метрополитена.

Троицкая линия — строящаяся линия Московского метрополитена от Московского центрального кольца в Новомосковский административный округ до посёлка Коммунарка и далее до Троицка. Длина первого участка до Коммунарки с 11 станциями составит 25 км, его открытие запланировано на 2024 год. Длина второго участка до Троицка с 6 станциями составит ещё 14,6 км, его открытие запланировано на 2025—2026 годы.

Цветовое обозначение линии до сих пор не утверждено. В проектной документации чаще всего встречаются светло-серый цвет и номер .

До 20 июля 2021 года линия называлась «Коммунарская». В рабочей документации и сообщениях СМИ также употреблялись названия: «линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы», «хорда на Коммунарку», «линия в поселение Сосенское города Москвы», «линия „Улица Новаторов“ — „Столбово“», «линия в Новую Москву» и другие. 20 июля 2021 года постановлением Мэра Москвы утверждено наименование «Троицкая».

Электродепо 
Электродепо «Сто́лбово» — строящееся электродепо Московского метрополитена, которое будет обслуживать Сокольническую и строящуюся Троицкую линии. Оно возьмёт на себя функции непостроенного электродепо «Саларьево». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Электродепо «Сосенки»

Электродепо «Троицкое»

Рублёво-Архангельская линия — проектное название строящейся радиальной линии Московского метрополитена. В перспективе она должна соединить ММДЦ «Москва-Сити» и международный финансовый центр «Рублёво-Архангельское». Будущий участок линии, включающий в себя станции «Деловой центр» и «Шелепиха», открыт 26 февраля 2018 года в составе Большой кольцевой линии. Строительство последующих двух участков с 8 станциями предполагается завершить в 2027 году.

Цветовое обозначение линии до сих пор не утверждено. Чаще используется светло-оранжевый цвет цвет и номер .

Электродепо 
Электродепо «Ильинское»

Бирюлёвская линия — строящаяся радиальная линия Московского метрополитена. Первый участок длиной 20,7 километра с 10 станциями предполагается начать от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца и проложить на юг через районы Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Восточное и Западное. Бирюлёвскую линию метро планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года.

Цветовое обозначение линии до сих пор не утверждено. Чаще используется серо-синий цвет цвет и номер .

Электродепо 
Электродепо «Щербинка»

Электродепо «Бирюлёво»

Электродепо «Рязановское»

Примечания